Adlersparre ist der Familienname folgender Personen: 

 Georg Adlersparre (1760–1835), schwedischer General